

Anno 
 560 o 560 a.C.

Codici 
 560 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Madonna di Dossobuono, in provincia di Verona

Matematica 
 560 – numero